Alberto Fernández – peruwiański koszykarz, olimpijczyk
 Alberto Fernández (1955–1984) – hiszpański kolarz
 Alberto Fernández (ur. 1959) – argentyński polityk, prezydent
 Alberto Fernández (ur. 1980) – hiszpański piłkarz
 Alberto Fernández (ur. 1983) – hiszpański strzelec, olimpijczyk
 Alberto Fernández – hiszpański sztangista